Maican:
 Insula Maican
 Nicolae Dimitrescu-Maican

Nume de familie românești